Гоук (округ, Північна Кароліна), Округ Гоук () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Гоук () — переписна місцевість в окрузі Апачі, штат Аризона, США.
 Ітан Гоук, Ітан Ґрін Гоук (,  6 листопада 1970(19701106), Остін, Техас) — американський актор та літератор.
 Роберт Гоук, Лі «Боб» Гоук (;  9 грудня 1929) — австралійський політичний діяч, 23-й Прем'єр-міністр Австралії.
 3452 Гоук (3452 Hawke) — астероїд головного поясу, відкритий 17 липня 1980 року.
 Фредерік Гоук, Фредерік Гаук (,  11 квітня 1941) — капітан Військово-морських сил США у відставці і колишній астронавт НАСА.